Aserbaidschan-Rundfahrt steht für folgende Radrennen:

 den ehemaligen Namen der Tour of Iran
 die Tour d’Azerbaïdjan